Капустинский Лес () — село,
Капустинский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122483903. Население по переписи 2001 года составляло 42 человека.

Географическое положение 
Село Капустинский Лес находится на расстоянии до 2,5 км от сёл
Колодное, Шимковцы, Зарудечко и Капустинцы.
К селу примыкает лесной массив Чёрный (граб, ясен).

История 
 1870 год — дата основания.

Примечания